30-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 25 января 1977 года на домашней арене клуба «Ванкувер Кэнакс» – «Пасифик Колизиум». Команда представляющая конференцию Принца Уэльского третий год подряд обыграла своих оппонентов из конференции Кларенса Кэмпбелла, на этот раз со чётом 4:3.

В равной игре всё решили две шайбы Рика Мартена из «Баффало Сейбрз» и конференции Принца Уэльского, забитые им в заключительной двадцатиминутке, включая и победный гол за 1 минуту 56 секунд до конца третьего периода. В результате, кроме радости от победы своей команды, Мартен получил ещё и приз лучшего игрока матча всех звёзд.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (У) = Уэльс, (К) = Кэмпбелл, (б) = гол в большинстве
<table cellpadding="3" border="1" style="font-family: Verdana; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; margin-bottom:10px;">
     #времясчёткомандаголыпередачипередачивратарь
  
      первый период
    удаления: Кэмпбелл 15:32; Дорнхофер (К) 16:24; Лапойнт (У) 16:24
  
  <tr>
    <td align="center">1</th>
    2:54
    0–1
    Кэмпбелл
     Эрик Вэйл
     Дени Потвен
     
     Кен Драйден
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">2</th>
    6:22
    1–1
    Уэльс
     Лэнни Макдональд
     Боб Гейни
     Питер Макнэб
     Берни Парент
  </tr>
      второй период
    удаления: Потвен (К) 4:11; Лапойнт (У) 5:08; Пэймент (К) 8:34; Джо Уотсон (К) 14:02
  
  <tr>
    <td align="center">3</th>
    11:56
    1–2
    Кэмпбелл
     Рик Маклейш
     Боб Нюстрем
     Дени Потвен
     Джерри Дежарден
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">4</th>
    19:27
    2–2
    Уэльс
     Лэнни Макдональд
     Жильбер Перро
     Лэрри Робинсон
     Гленн Реш
  </tr>
      третий период
    удаления: Расселл (К) 3:17; Сальминг (У) 15:48
  
  <tr>
    <td align="center">5</th>
    4:00
    3–2
    Уэльс
     Рик Мартен (б)
     Марсель Дион
     Лэрри Робинсон
     Гленн Реш
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">6</th>
    12:23
    3–3
    Кэмпбелл
     Фил Эспозито
     Род Гилберт
     Гари Дорнхофер
     Джерри Дежарден
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">7</th>
    18:04
    4–3
    Уэльс
     Рик Мартен
     Марсель Дион
     Ги Лефлер
     Гленн Реш
  </tr>
</table>
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 30-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1976/77
Драфт НХЛ 1976
Драфт НХЛ 1977

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1977 год в хоккее